Jumirim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jumirim (ort), São Paulo, 
 Jumirim (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar